Gli otaridi o otarie sono una famiglia di mammiferi.
 Otaria è il nome francese del Pokémon Seel.
 Otaria è uno dei continenti di Dominaria, il centro dei vari mondi del multiverso immaginario di Magic: l'Adunanza.
Otaria – sommergibile della Regia Marina (1908)
Otaria – sommergibile della Regia Marina (1935)